Вощар:

 Вощар — посёлок в Тарногском районе Вологодской области.
 Вощар — река, впадает в Ивас (приток Кокшеньги).